Traditionnellement, les comtes de Troyes sont numérotés à partir de la fin du , qui vit l'union des comtés de Troyes et de Meaux, prémices du comté de Champagne, sous l'autorité d'un même comte.

C'est le cas du comte thibaldien Eudes II († 1115) comte de Troyes de 1047 à 1066.

Mais il y avait eu deux autres comtes de Troyes de ce prénom, et Eudes II apparenté aux Robertiens avait été comte de Troyes en 876

Eu2